Dachskopf oder Dachsköpfe ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Dachsköpfe, im Taunus, im Gemeindegebiet von Osterspai, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz:
 Großer Dachskopf (), nahe Dahlheim (Ortsgemeinde)
 Kleiner Dachskopf (), nahe Dachsenhausen (Ortsgemeinde)
 Dachskopf (Ilmenau) (), im Thüringer Wald, am Kickelhahn, bei Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Dachskopf (Ockstadt) (), im Taunus, bei Ockstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Dachskopf (Schwarzhausen) (), im Thüringer Wald, bei Schwarzhausen, Landkreis Gotha, Thüringen